Сен-Савен — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи
 Сен-Савен — коммуна во Франции, департамент Вьенна
 Сен-Савен — коммуна во Франции, департамент Жиронда
 Сен-Савен — коммуна во Франции, департамент Изер
 Сен-Савен — коммуна во Франции, департамент Приморская Шаранта